Felony е трети студиен албум на метълкор групата Emmure. Издаден е на 11 август 2009 г. от Victory Records.

Дебютира на 60-о място в Billboard Top 200 с 8000 продадени копия през първата седмица. Това е първи албум с ню метъл звучене, включващ рапиращи вокали.

Състав 
 Франки Палмъри – вокали
 Джеси Кетив – китара
 Майк Мълхолънд – китара
 Марк Дейвис – бас
 Майк Кейб – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Емюр
Музикални албуми от 2009 година